Il doppio del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karol Beck e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Andrei Pavel e Gabriel Trifu 64-7, 7-64, 7-62.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Jiří Novák (semifinali)

 Stephen Huss /  Johan Landsberg (primo turno)
 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2004